Persones

 Papa Simplici, fou Papa escollit el 3 de febrer del 468
 Simplici I, bisbe de Roma
 Simplici de Saragossa, bisbe catòlic de Saragossa a finals del segle VI
 Simplici (bisbe d'Urgell), bisbe d'Urgell a l'època visigòtica
 Simplici (bisbe de Milà) fou bisbe de Milà entre el 397 i el 400
 Simplici (filòsof), filòsof neoplatònic

Geografia

 Sant Simplici (Tarragona), muntanya de 111 metres que es troba al municipi de Tarragona
 Capella de Sant Simplici, edifici religiós del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)